Wertheimer:
 Max Wertheimer
 (178294) Wertheimer